Пуэрто-дель-Сон (), официальное название на галисийском Порто-до-Сон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нойя. Занимает площадь 95,18 км². Население — 9873 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Ла-Коруньи